RSS (sigle venant de l'anglais ,  « syndication vraiment simple ») est une famille de formats de données utilisés pour la syndication de contenu Web.

Un produit RSS est une ressource du  dont le contenu est produit automatiquement (sauf cas exceptionnels) en fonction des mises à jour d’un site Web. Les flux RSS sont des fichiers XML qui sont souvent utilisés par les sites d'actualité et les blogs pour présenter les titres des dernières informations consultables.

On emploie parfois à tort le terme RSS pour désigner le format concurrent Atom.

Trois formats de données peuvent être désignés par ces initiales :
  (RSS 0.91) sorti en 1999 ;
  (RSS 0.90 et 1.0) sorti en 2000 ;
  (RSS 2.0) sorti en 2002.

Utilisation

Lecture d’un flux RSS 
La lecture d'un flux RSS se fait à l'aide d'un logiciel agrégateur. Il faut lui amener l'adresse du fil RSS désiré (par exemple par copier/coller) afin que l'agrégateur se connecte au site émetteur afin de vérifier la présence de nouveau contenu. Si c'est le cas, le flux RSS est téléchargé et converti immédiatement au format HTML pour en permettre la lecture.

Le principal avantage de cette technologie est de permettre de suivre facilement un flux d'informations (par exemple les nouveaux articles d'un site Web d'actualités) sans avoir la nécessité de s'y rendre manuellement à l'aide d'un navigateur web. Ainsi on s'épargne le temps de lancement du logiciel navigateur web, et le temps nécessaire au téléchargement et à l'affichage des images de la page Web d'origine.

Il existe différents types d'agrégateurs (tresseurs) : les lecteurs en ligne (au moyen d'un site web), les logiciels spécifiques locaux, certains clients de messagerie et certains navigateurs web. Pour une liste de noms, voir la page agrégateur et la :Catégorie:Agrégateur.

La plupart des fils d'actualités RSS sont accessibles librement mais certains peuvent être soumis à un abonnement qui doit être souscrit sur le site du flux en question.

Fabrication des flux RSS

Production d’un flux RSS 
Un flux RSS est créé à partir d’une page Web statique ou d’une base de données convertie en fichier XML à l’aide d’un script approprié.

Généralement, un flux RSS contient un titre (souvent celui d'un article), une description de l'article, et un lien vers le site concerné.

Risque concernant le droit d'auteur 
Les informations diffusées par un flux RSS sont susceptibles d'être protégées par le droit de la propriété intellectuelle. Plus particulièrement, le droit d'auteur confère à son titulaire le droit exclusif d'exploiter l'œuvre, notamment de fixer les conditions de sa diffusion. La diffusion d'un flux RSS est donc soumise à l'autorisation préalable des ayants droit, sous peine de constituer une contrefaçon.

Responsabilités 
En France, la responsabilité des personnes diffusant des flux RSS sur l'Internet relève de la loi LCEN du . Selon son , l'éditeur est responsable du contenu diffusé sur l'Internet, tandis que l'hébergeur n'engage sa responsabilité que sous certaines conditions.

L'application de ces régimes de responsabilité au domaine des flux RSS se précise grâce à la jurisprudence.
Selon des décisions , l'abonnement à un flux RSS et son agencement dans différentes rubriques entraîne pour le webmaster du site la qualification d'éditeur.

En revanche, le webmaster d'un site composé d'un moteur de recherche alimenté par des flux RSS n'est pas éditeur mais hébergeur, faute d'exercer un contrôle sur les informations référencées.

Aspects techniques 
Le format RSS est un format écrit en XML, comme l'indique la première ligne de l'exemple suivant.

Exemple simple 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
    <channel>
        <title>Mon site</title>
        <description>Ceci est un exemple de flux RSS 2.0</description>
        <lastBuildDate>Sat, 07 Sep 2002 00:00:01 GMT</lastBuildDate>
        <link>http://www.example.org</link>
        <item>
            <title>Actualité N°1</title>
            <description>Ceci est ma première actualité</description>
            <pubDate>Sat, 07 Sep 2002 00:00:01 GMT</pubDate>
            <link>http://www.example.org/actu1</link>
        </item>
        <item>
            <title>Actualité N°2</title>
            <description>Ceci est ma seconde actualité</description>
            <pubDate>Sat, 07 Sep 2002 00:00:01 GMT</pubDate>
            <link>http://www.example.org/actu2</link>
        </item>
    </channel>
</rss>

Explication des principales balises 
Le contenu d'un document RSS est encadré par deux balises <rss> et <code></rss></code> dont l'attribut version (obligatoire) spécifie la version du standard à laquelle il se conforme.

Au niveau suivant, une balise <channel> unique contient pour chaque article un groupe de métadonnées qui le décrivent et son contenu proprement dit.

Métadonnées 
Trois métadonnées sont obligatoires dans un  :
 <title> : Définit le titre du flux ;
 <description> : Décrit succinctement le flux ;
  : Définit l'URL du site correspondant au flux.

D'autres sont optionnelles :
 <pubDate> : Définit la date de publication du flux ;
 <lastBuildDate> : Définit la dernière date de modification du flux ; (RFC 822)
 <image> : Permet d'insérer une image dans le flux ;
 <language> : Définit la langue du flux ;
 <enclosure> : Permet d'insérer un média (vidéo) dans le flux.

Contenu : Description de chaque article 
À chaque article correspond une balise <item>.

Dans cette balise se trouvent les données correspondantes à l'actualité sous forme de balise. Les balises les plus courantes sont :
 <title> : Définit le titre de l'actualité ;
  : Définit l'URL du flux correspondant à l'actualité ;
 <pubDate> : Définit la date de l'actualité (RFC 822) ;
 <description> : Définit une description succincte de l'actualité ;
 <guid> : Définit de manière unique l'actualité.

Selon la DTD , il doit y avoir au moins un <title> ou une <description> dans un item et le reste des balises est optionnel.

Il existe encore d'autres balises comme :
 <author> : Définit l'adresse électronique (mail) de l'auteur ;
 <category> : Associe l'item à une catégorie ;
 <comments> : Définit l'URL d'une page de commentaire en rapport avec l'item.

Il peut également arriver que l'on trouve d'autres balises dans un flux RSS, grâce aux espaces de noms (). On peut ainsi y inclure de nouvelles fonctions comme cela a été fait pour iTunes par exemple. Voir concernant ce sujet la spécification  .

Modules 
L'objectif premier de tout module RSS est d'étendre le schéma XML de base pour une souscription au contenu plus robuste du contenu. La modulation permet d'ébaucher des transactions plus diverses, mais standardisées, sans modifier les spécificités de base du RSS.

Pour accomplir cette extension syntaxique, un vocabulaire étroitement contrôlé (en termes RSS, un « module » ; en termes XML, un « schéma ») est déclaré en amont pour donner des noms aux concepts et établir des relations entre ces concepts.

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie 
 Serge Courrier, Utiliser les fils RSS et Atom, Éditions de l'ADBS, 2008 
 Serge Courrier, Produire des fils RSS et Atom, Éditions de l'ADBS, 2009 
 Jean-Claude Morand, RSS, Blogs : Un nouvel outil pour le management, M21 Éditions, , 2006 
 Heinz Wittenbrik, RSS 1.x et 2.0 et Atom : fils et syndication, Eyrolles, 2006 
  Ben Hammersley, , O'Reilly, 2003

Articles connexes 

 Aaron Swartz
 Podcasting
 Agrégateur et Comparaison des agrégateurs de flux 
 Media RSS
 Flux Web
 Syndication
 
 pubSubHubbub
 Salmon_(protocole)
 Activity_Streams_(format)

Liens externes 
 Historique des formats RSS

Spécifications
  Validation
  Spécification RSS 1.0 -  traduction
  Spécification RSS 2.0 -  traduction Standard de Harvard par Dave Winer.

Technologie web
Norme ou standard informatique
Web 2.0
Format ouvert
Dialecte XML